Policzna bezeichnet Dörfer in Polen:
 Policzna (Kleszczele), Dorf der Gmina Kleszczele in der Woiwodschaft Podlachien
 Policzna (Powiat Zwoleński), Dorf und Sitz der Gmina Policzna in der Woiwodschaft Masowien

Siehe auch:
 Poličná